Lo statunitense John McEnroe riesce a vincere il suo 3° U.S. Open consecutivo, impresa che non riusciva dai tempi di Bill Tilden che vinse 6 titoli consecutivi dal 1920 al 1925. Il newyorkese, soprannonimato The Genius, dopo aver battuto in finale a Wimbledon il detentore di 5 titoli consecutivi Björn Borg interrompendo a 41 il numero di successi consecutivi nello Slam londinese per Bjorn, riesce nell'impresa di ripetere la stessa prestazione a Flushing Meadows in quella che sarà l'ultima sfida tra i 2 e che sarà anche l'ultima apparizione in un torneo del Grande Slam per lo svedese che non riuscirà mai a vincere a New York. Il punteggio finale dell'incontro è stato di 4-6, 6-2, 6-4, 6-3. Con questa vittoria John incassa un assegno di $ e rafforza la sua leadership del tennis mondiale come numero 1 del mondo, questa volta in maniera molto più continuativa, infatti lo era stato per 3 volte ma solo per poche settimane, e dopo questo successo lo sarà per più di un anno, fino al settembre del 1982.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Note

Collegamenti esterni 
 

US Open 1981